Богиња може да се односи на:

 Богиња, женско божанство
 Богиња (албум), албум српске певачице Милице Павловић
 Богиња (песма), песма српске певачице Милице Павловић